Presente - aquilo que se oferece, de forma gratuita, a alguém
Ou ainda:
Presente (álbum) - obra póstuma de Renato Russo, lançada em 2003
Presente (linguística) - tempo verbal
Presente (tempo) - na física e filosofia, o tempo do agora, que não é nem passado nem futuro

Desambiguação